Kijárási tilalom jogszabályon alapuló hatósági intézkedés
 Kijárási tilalom, 2019-ben bemutatott brit televíziós sorozat